Chestnut Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chestnut Hill Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 87000940
 Chestnut Hill Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 85003253
 Chestnut Hill Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 83001837
 Chestnut Hill Historic District (Pennsylvania), NRHP-Nr. 85001334